Colorado Rockies (ijshockey), een voormalige ijshockeyclub uit Denver, Colorado
 Colorado Rockies (honkbal), een honkbalclub uit Denver, Colorado
 Southern Rocky Mountains, Colorado Rockies, het gedeelte van de Rocky Mountains in Colorado